Химера — дебютный студийный альбом российской музыкальной группы Химера, записанный в марте 1993 года.

История записи 
В 1992 году Эдуард Старков приобретает гитарный исказитель дисторшн, что кардинальным образом меняет звучание группы от пост-панка в сторону жанра нойз-рок, сопровождаемого агрессивной ритм-секцией. Коллектив начинает экспериментировать с новым звуком, используя в своих песнях элементы народной музыки, хардкор-панка, фри-джаза и авангарда. Следствием одного из таких экспериментов является записанная вживую кассета Фантазёры, на первой стороне которой был запечатлён получасовой блок старых и новых песен группы в современной обработке, а на второй — импровизационная сорокаминутная композиция под названием «Вольность».

Зимой 1993 года музыкой коллектива заинтересовывается местный режиссёр Владимир Тыкке (Балтийский дом) и приглашает группу к сотрудничеству — озвучить спектакль «Король преступного мира», поставленный по мотивам пьесы Бертольта Брехта «Трёхгрошовая опера». Некоторое время музыканты приходили в театр на каждый спектакль, но в итоге это им наскучило, и они записали фонограмму, заменившую живое звучание группы, и вскоре приступили к записи своего дебютного альбома. Кроме того, что в отличие от раннего инди-звучания, музыканты перешли к жёстким диссонансным экспериментам, общее настроение композиций очередного творения группы носит ещё более депрессивный характер, лирика в большей степени затрагивает темы оккультизма, шизофрении, отчуждения, второй мировой войны и самоубийства. Позже, во время того, как Эдуард Старков проходил лечение в больнице в связи со значительным ухудшением здоровья, участники коллектива отзывались о негативных последствиях своих мрачных нойзовых экспериментов:

Впервые запись Химера была издана на кассетах под собственным лейблом группы «Egazeba Records» (название «Egazeba» является отсылкой к комедийному фильму «Эльвира — повелительница тьмы»; это же имя носил авангардно-шумовой проект под руководством Старкова), впоследствии неоднократно переиздавалась. В последний раз альбом был официально переиздан в 2008 году.

Две песни с альбома («Лечебница» и «Клоп Семён») были записаны коллективом для совместного мини-альбома с швейцарской группой анархистов Steine Für Den Frieden. Запись была выпущена в 1994 году в Швейцарии на виниловых пластинках.

Песня «Зимний Синдром» позже вошла в репертуар группы П.Т.В.П. Кавер-версия на композицию была записана для альбома Девственность (1998), который был посвящён Эдуарду Старкову.

Список композиций 
Автор всех песен — Эдуард «Рэтд» Старков.

Участники записи 
 Эдуард Старков — вокал, гитара, трубы, аккордеон
 Юрий Лебедев — бас-гитара
 Владислав Викторов — барабаны
 Павел Лабутин — виолончель
 Геннадий Бачинский — музыкальный продюсер

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Бурлака А. Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965—2005. Том 3. — М.: Амфора, 2007. — С. 433—477.
 Гаккель В. Аквариум как способ ухода за теннисным кортом. С-Пб.: Амфора, 2007. — 416 с. — ISBN 978-5-367-00331-4

Ссылки 
 Рецензия к альбому «Химера» // Журнал FUZZ

Альбомы группы «Химера»
Дебютные альбомы 1993 года
Альбомы Caravan Records